Pere Serra, pintor del gòtic català
 Pere Serra Colomar, polític formenterer
 Pere Serra i Gonzàlez, compositor i professor del Conservatori del Liceu
 Pere Serra i Postius, escriptor barceloní dels segles XVII i XVIII
 Pere Antoni Serra Bauzà (Sóller, 1928- Palma, 2018), empresari mallorquí president del Grup Serra
 Pere Serra i Andreu (Reus, 1899 - 1983), futbolista català
 Pere Serra i Vidal (Barcelona, 1926), carrosser català

Vegeu també 
 Pere Antoni Serra